

Geografia 
 Colombia
 Útica – comune del dipartimento di Cundinamarca

 Stati Uniti d'America
 Utica – CDP della Contea di Oconee, Carolina del Sud
 Utica – città della Contea di Yankton, Dakota del Sud
 Utica – città della Contea di Clark, Indiana
 Utica – città della Contea di Ness, Kansas
 Utica – città della Contea di Macomb, Michigan
 Utica – città della Contea di Winona, Minnesota
 Utica – città della Contea di Hinds, Mississippi
 Utica – villaggio della Contea di Livingston, Missouri
 Utica – villaggio della Contea di Seward, Nebraska
 Utica – capoluogo della Contea di Oneida, New York
 Utica – villaggio situato tra la Contea di Knox e la Contea di Licking, Ohio
 Utica – borough della Contea di Venango, Pennsylvania
 Utica – città della Contea di Crawford, Wisconsin
 Utica – città della Contea di Winnebago, Wisconsin

 Tunisia
 Utica – antica città costiera